

Крашев — село в гміні Андресполь Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Крашев — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства